Sucker Punch ou Suckapunch pode referir-se a:

Filme e TV 

 Sucker Punch (filme de 2008), um filme com Gordon Alexander e Antonio Fargas
 Sucker Punch - Mundo Surreal (filme de 2001), um filme de ação e fantasia com Emily Browning

Música 

 Suckapunch Records, uma gravadora independente com sede em Lincoln, Nebraska, EUA

Álbuns 

 Sucker Punch (álbum de Haji's Kitchen), álbum de 2001
 Sucker Punch (álbum de Sigrid), álbum de 2019
 Sucker Punch (trilha sonora), álbum da trilha sonora do filme de 2011

Jogos 

 Sucker Punch Productions, uma desenvolvedora americana de jogos eletrônicos